Achichipico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Achichipico, Morelos, Yecapixtla, 
 Achichipico, Puebla, Teotlalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar